Kommunalwirtschaft
 ist in Deutschland die Gesamtheit der wirtschaftlichen Betätigungen einer Gemeinde, siehe Kommunalwirtschaft (Gemeinde)
 ist der Titel einer im Kommunal-Verlag Wuppertal seit 1903 erscheinenden partei- und verbandspolitisch unabhängigen Zeitschrift für Verwaltungswesen sowie die sozialen und wirtschaftlichen Aufgaben der Landkreise und der Gemeinden.